Громовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Громовичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Громовичи — деревня в Молодечненском районе Минской области.